Tecticeps är ett släkte av kräftdjur. Tecticeps ingår i familjen Tecticipitidae. 

Tecticeps är enda släktet i familjen Tecticipitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Tecticeps